Turniej o Srebrny Kask 1985 w sporcie żużlowym - coroczny turniej żużlowy organizowany przez Polski Związek Motorowy. Dwudziesty finał odbywał się w Tarnowie i Rzeszowie. Ryszard Franczyszyn wygrał dwudniowy turniej.

Wyniki

Pierwszy finał 
 18 września 1985 r. (środa), Tarnów

Drugi finał 
 19 września 1985 r. (czwartek), Rzeszów

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1985
1985 w sporcie żużlowym
1985 w polskim sporcie